Пётр Маркович Найда (16 ноября 1945, Киев) — советский футболист, защитник. Украинский функционер.

Родился в Киеве, вскоре после рождения семья переехала в Одессу. Начал играть в футбол в ДЮСШ № 6, тренер Юрий Михайлович Линда, затем — в школе «Черноморца», тренер Александр Брагин. В 1964 году играл в команде класса «Б» «Дунаец» Измаил. В 1965—1966 годах провёл 15 матчей в высшей лиге за одесский «Черноморец». Армейскую службу проходил в 1967—1969 годах в СКА Одесса. По приглашению Валерия Лобановского перешёл в днепропетровский «Днепр». В начале 1975 года был на сборе с «Черноморцем», в начале сезона вернулся в «Днепр». Забил за команду 7 мячей в чемпионате и один — в Кубке СССР, все с пенальти. Полуфиналист Кубка СССР в 1973 и 1976 годах.

Завершил карьеру в 1977—1978 годах в команде второй лиги «Колос» Никополь. Затем играл за команды КФК Одессы, судил матчи на первенство города.

Занимался бизнесом вместе с двоюродным братом Григорием Бибергалом, возглавлял украинский филиал итальянской нефтяной компании.

В 1993—1998 был генеральным спонсором «Черноморца», в 1998—1999 — президентом клуба.

В апреле 2002 был избран председателем федерации футбола Одесской области, 4 апреля 2012 на внеочередной конференции федерации Найде был вынесен «вотум недоверия», на следующий день новым президентом был избран Пётр Чилиби.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Бриз» Измаил
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Футбольные функционеры Украины